Příjmení Michálek znamená malý Michal a má více nositelů:

 Alois Michálek (1908–1989) – český římskokatolický duchovní
 Augustin Michálek (* asi 1830) – český politik, starosta Slušovic, zemský poslanec
 František Michálek – více osobností, viz rozcestník
 Jan Michálek (1905–1990) – český hokejista
 Jakub Michálek (* 1989) – český politik, místopředseda České pirátské strany
 Jaroslav Michálek (* 1968) – český lékař, atestovaný pediatr, imunolog a onkolog
 Jozef Michálek (* 1961) – slovenský fotbalový brankář
 Ladislav Michálek (fotbalista) (* 1948) – slovenský fotbalista
 Libor Michálek (* 1968) – český senátor, ekonom a úředník, protikorupční aktivista – whistleblower
 Michal Michálek (* 1976) – český herec, úpravce dialogů a režisér českého znění
 Milan Michálek (* 1984) – český hokejista
 Miroslav Michálek (* 1935) – československý fotbalista
 Miroslav Michálek (1959) (* 1959) – český právník a šachista
 Petr Michálek (* 1977) – český překladatel, herec a dramaturg
 Přemysl Michálek (* 1936) – český politik z Šumperska, po sametové revoluci čs. poslanec FS za ODS
 Štefánia Michalková (* 1956) – slovenská a československá bezpartijní politička z Bratislavy, poslankyně FS za normalizace
 Tomáš Michálek (1977) – český fotbalista
 Vladimír Michálek (* 1956) – český scenárista a režisér
 Vojtěch Michálek (1888–1962) – český politik, starosta Štramberka
 Zbyněk Michálek (* 1982) – český hokejista
 Zdeněk Michálek (* 1947) – český fotbalista a fotbalový trenér